Jorge García puede referirse a:

 Jorge Adrián García (n.1986), futbolista uruguayo.
 Jorge Arturo García Rubí (n.1952), abogado y político mexicano (fue gobernador del estado de Morelos).
 Jorge Cruickshank García (1916-1989), político mexicano.
 Jorge García (n.1973), actor estadounidense de ascendencia cubano-chilena.
 Jorge García (n.1986), músico español.
 Jorge García (n.1987), halterófilo chileno.
 Jorge García Ahumada (n.1961),  director técnico y futbolista chileno.
 Jorge García Navea (n.1977), baloncestista español.
 Jorge García Negrette (n.1960), actor mexicano de doblaje.
 Jorge García Torre (n.1984), futbolista español.
 Jorge García Vega (n.1976), balonmanista español.
 Jorge Luque García (n.1981), futbolista español.
 Jorge Perona García  (n.1982), futbolista español.
 Jorge Saúl García Mendieta (n.1949), médico cardiólogo y científico colombiano.